«Rockstar» () — песня американского рэпера Post Malone, выпущенная 15 сентября 2017 года в качестве первого сингла с его второго студийного альбома Beerbongs & Bentleys звукозаписывающими лейблами Republic при участии 21 Savage. Он занял 1-е место в американском Billboard Hot 100 и 2-е место в других странах, включая Австралию, Канаду, Португалию, Ирландию, Новую Зеландию, Швецию, Норвегию, Финляндию, Данию и Великобританию. Песня получила номинации на премию Грэмми в категориях Лучшая запись года и Лучшее рэп-исполнение.

История 
26 декабря 2016 года Пост опубликовал фрагмент видео в Twitter. На видео он играл трек в студии. Первоначально в записи участвовали американские исполнители T-Pain и Joey Badass, последний был соавтором трека.

Музыкальный клип 
Неофициальное видео на YouTube для аудио трека, выпущенное Republic Records, представляет собой трехминутный цикл исключительно припева песни. Официальное музыкальное видео, снятое режиссером Эмилем Навой, было выпущено на YouTube 21 ноября 2017 года. В нем Пост сражается в комнате с бандой мужчин с самурайскими мечами. Журнал Pitchfork отметил отсылку к японскому боевику «Госпожа Кровавый Снег». По состоянию на февраль 2022 года видео набрало более 1 миллиарда просмотров на YouTube.

Коммерческий успех 
Песня достигла первого места в американском хит-параде Billboard Hot 100, став для Post Malone и 21 Savage их первым чарттоппером. Сингл дебютировал на позиции № 2 позади хита «Bodak Yellow» певицы Карди Би и поставил рекорд по стримингу в одну неделю на Apple Music с более чем 25 млн стримов, став для Post Malone его третьим хитом в top-20, вслед за его первыми двумя, «White Iverson» и «». Пробыв позади «Bodak Yellow» три недели на втором месте сингл взошёл на первое место основного чарта США. К октябрю 2017 года тираж сингла достиг 165458 копий в США. 25 ноября 2017 года сингл «Rockstar» находился 5 недель на позиции № 1 в Hot 100. «Rockstar» возглавлял чарт Hot 100 восемь недель, рекорд для любой хип-хоп песни в 2017 году. Затем он уступил вершину хит-парада синглу «Perfect» в исполнении Эда Ширана и Бейонсе.

В Австралии сингл возглавил ARIA Singles Chart на 7 недель. В Великобритании песня дебютировала на позиции № 2 позади хита «Too Good at Goodbyes» певца Сэма Смита и позднее возглавила британский чарт.

Критика 
В СМИ были опубликованы разнонаправленные и смешанные отзывы. Журналы Spin.com и Time назвали эту песню в числе худших по итогам 2017 года, в то время как обозреватель Anthony Fantano наоборот, назвал её одной из его 50 лучших песен 2017 года.

Итоговые списки

Ремиксы 
13 декабря 2017 года вышел ремикс, записанный исполнителями стиля реггетон, Ники Джемом и Осуной из Пуэрто-Рико. Другой ремикс вышел 22 декабря 2017 года в исполнении рэперов Jadakiss и Nino Man. 25 декабря 2017 года вышел ремикс, записанный американским исполнителем Лил Уэйном под названием «5 Star» при участии и Ники Минаж, как сингл с его мини-микстейпа Dedication 6. 28 декабря 2017 года появилась оригинальная версия этой песни, записанная при участии музыкантов T-Pain и Joey Bada$$. 23 января 2018 года американский рэпер Fetty Wap выпустил свой ремикс этой песни. Широкую популярность обрел ремикс, выпущенный в 2019 году литовским ди-джеем Dynoro совместно с Илькаем Шенджаном.

Чарты

Недельные чарты

Годовые чарты

Чарты десятилетия

Чарты всех времён

Сертификации 

|-
|  (AFP)
|2× Платиновый
|20,000
|-

См. также 
 Список синглов № 1 в Канаде 2017 года (Billboard)
 Список синглов № 1 2010-х годов (Великобритания)
 Список синглов № 1 в США в 2017 году (Billboard)

Примечания

Ссылки 
  (более 600 млн просмотров)
  (более 300 млн просмотров)

Песни 2017 года
Синглы Republic Records
Синглы, возглавлявшие Billboard Hot 100
Синглы, возглавлявшие Canadian Hot 100
Синглы, возглавлявшие хит-парад Австралии
Синглы, возглавлявшие UK Singles Chart
Синглы, возглавлявшие Billboard Rap Songs
Песни Post Malone
Песни 21 Savage
Песни о наркотиках
Синглы, возглавлявшие хит-парад Швеции
Синглы, возглавлявшие хит-парад Румынии
Синглы, возглавлявшие хит-парад Норвегии
Синглы, возглавлявшие хит-парад Новой Зеландии
Синглы, возглавлявшие хит-парад Австрии
Синглы, возглавлявшие хит-парад Финляндии
Песни, написанные Луи Беллом
Песни, написанные Post Malone